25-й кадр:
 «25-й кадр» — вымышленный метод психологического воздействия на подсознание людей.
 «25-й кадр» — музыкальный альбом российской рок-группы «Сплин».